Pourpier (du latin  pulli pes, poul pied, « pied de poulet », allusion à la forme de la feuille) est le nom vernaculaire de plusieurs espèces de végétaux appartenant à différentes familles  :
 le Pourpier maraîcher ou simplement Pourpier, également appelé Porcelane (Portulaca oleracea), de la famille des Portulacacées ;
 le Pourpier à grandes fleurs ou simplement Pourpier (Portulaca grandiflora), également de la famille des Portulacacées ;
 le Pourpier d'hiver (Claytonia perfoliata), de la famille des Montiacées ;
 le Pourpier de mer, nom partagé par trois espèces :
 Atriplex halimus (également appelé Épinard de mer ou Arroche maritime), de la famille des Amaranthacées,
 Honckenya peploides,  de la famille des Caryophyllacées,
 Sesuvium portulacastrum, de la famille des Aizoacées ;
 le Pourpier des marais ou Salicaire pourpier (Lythrum portula), de la famille des Lythracées.

Notes et références